Сатагай () — село в Амгинском улусе Якутии России. Административный центр и единственный населённый пункт Сатагайского наслега. Большинство жителей якуты.
Население  чел. () .

География 
Село расположено на юго-востоке Центральной Якутии, на р. Суола. В центре села водоём. Обилие небольших озёр возле села.

Расстояние до улусного центра — села Амга — 132 км.

Уличная сеть состоит из десяти географических объектов: Лесная пер., ул. Г.Окорокова, ул. Лесная, ул. Молодёжная, ул. Набережная, ул. Новая, ул. Озёрная, ул. Парковая, ул. Т.Лукина (в честь знатного земляка, Героя Социалистического Труда Тимофея Лукина).

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Сатагайский наслег.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 570 человек мужчин — 276, женщин — 294 (48,4 и 51,6 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 98 % от общей численности населения в 561 чел..

Инфраструктура 
 Сатагайская средняя общеобразовательная школа.
 Почтовое отделение (Гр. Окорокова ул, 2/1).
 Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство).
 Племенное хозяйство по разведению лошадей якутской породы имени Героя Социалистического Труда Тимофея Лукина.

Транспорт 
Автодорога «Эмиссы-Алтанцы-Сатагай»

Известные жители и уроженцы 
 Лукин Тимофей Спиридонович (1913—1980) — Герой Социалистического Труда.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Амгинского улуса